Ancyromonadida ou Planomonadida é um pequeno grupo de protistas biflagelados encontrados no solo e em habitats aquáticos, onde se alimentam de bactérias. Inclui organismos de água doce ou marinhos, bentônicos, comprimidos dorsoventralmente e com dois flagelos desiguais, cada um emergindo de um bolso separado. O flagelo anterior apical pode ser muito fino ou terminar na membrana celular, enquanto o flagelo posterior é longo e é inserido ventralmente ou lateralmente. A membrana celular é suportada por uma fina camada de teca e as cristas mitocondriais são discoidais/planas.

A colocação do grupo é duvidosa, pois parece estar fora dos cinco supergrupos de Eukarya. Cavalier-Smith considera que eles constituem um grupo basal relacionado com Amoebozoa e Opisthokonta e o coloca junto com outros grupos relacionados em Sulcozoa. No entanto, eles parecem mais basais do que as Malawimonas, colocando-os em Loukouzoa, possivelmente como podólitos-tronco, e dependendo da localização da posição raiz dos eucariotos.

Filogenia

Taxonomia 

 Ordm Ancyromonadida Cavalier-Smith 1998 emend. Atkins 2000
 Família Ancyromonadidae Cavalier-Smith 1993
 Genus Ancyromonas Kent 1880
 Espécie A. abrupta Skvortzov 1957
 Espécie A. contorta (Klebs 1883) Lemmermann 1914 [ Phyllomonas contorta Klebs 1883 ]
 Espécie A. impluvium Lee 2015
 Espécie A. lata Skvortzov 1957
 Espécie A. magna Zhang e Yang 1993
 Espécie A. metabolica Skvortzov 1957
 Espécie A. minuta Skvortzov 1958
 Espécie A. nitzschiae Skvortzov 1957
 Espécie A. parasitica Massart
 Espécie A. prima Skvortzov1957
 Espécie A. rotundata Skvortzov 1957
 Espécie A. rugosa Skvortzov 1957
 Espécie A. sigmoides Kent 1880 sensu Heiss, Walker & Simpson 2010
 Espécie A. socialis Skvortzov 1957
 Família Planomonadidae Cavalier-Smith 2008
 Gênero Fabomonas Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Espécie Fabomonas tropica Glücksman & Cavalier-Smith 2013
 Gênero Planomonas Cavalier-Smith 2008 emendado. Cavalier-Smith 2013
 Espécie P. brevis Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Espécie P. bulbosa Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Espécie P. cephalopora (Larsen & Patterson 1990) Cavalier-Smith 2008 [ Bodo cephalopora Larsen & Patterson 1990 ; Ancyromonas cephalopora (Larsen e Patterson 1990) Heiss, Walker e Simpson 2010 ]
 Espécie P. elongata Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Espécie P. melba (Simpson e Patterson 1996) Cavalier-Smith 2008 [ Ancyromonas melba Patterson e Simpson 1996 ]
 Espécie P. micra Cavalier-Smith 2008 [ Ancyromonas micra (Cavalier-Smith 2008) Heiss, Walker & Simpson 2010 ]
 Família Nutomonadidae Cavalier-Smith 2013
 Gênero Nutomonas Cavalier-Smith 2013
 Espécie N. sinistra (Cavalier-Smith 2008) Cavalier-Smith 2013 [ Ancyromonas sinistra Al-Qassab et al. 2002 ; Planomonas sinistra (Al-Qassab et al. 2002) Cavalier-Smith 2008 ]
 Subgênero ( Striomonas ) Cavalier-Smith 2013
 Espécie N. longa Cavalier-Smith & Glücksman 2013 [ N. ( Incisomonas ) longa Cavalier-Smith 2013 ]
 Subgênero ( Kentomonas ) Cavalier-Smith 2013
 Espécie N. atlantica Glücksman & Cavalier-Smith 2013 [ Ancyromonas atlantica ]
 Espécie N. indica Glücksman e Cavalier-Smith 2013 [ Ancyromonas indica ]
 Espécie N. mylnikovi (Cavalier-Smith 2008) Cavalier-Smith 2013 [ Planomonas mylnikovi Cavalier-Smith 2008 ]
 Espécie N. kenti Cavalier-Smith 2013 [ Ancyromonas kenti ]
 Subgênero ( Nutomonas ) Cavalier-Smith 2013
 Espécie N. howeae (Cavalier-Smith 2008) Glücksman e Cavalier-Smith 2013 [ Ancyromonas howeae (Cavalier-Smith 2008) Heiss, Walker & Simpson 2010 ; Planomonas howeae Cavalier-Smith 2008 ]
 Subespécie N. h. howeae (Cavalier-Smith 2008) Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Subespécie N. h. lacustris Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Espécie N. limna (Cavalier-Smith 2008) Glücksman e Cavalier-Smith 2013 [ Ancyromonas limna (Cavalier-Smith 2008) Heiss, Walker e Simpson 2010 ; Planomonas limna Cavalier-Smith 2008 ]
 Subespécie N. l. limna (Cavalier-Smith 2008) Glücksman e Cavalier-Smith 2013
 Subespécie N. l. terrestris Cavalier-Smith & Glücksman 2013

Excavata